El término póster puede aludir, en esta enciclopedia:

 a un póster científico o académico, utilizado en congresos científicos;
 a un póster cinematográfico;
 a un póster publicitario;
 a un cartel.

Enlaces externos